Le Harivel est un patronyme normand porté notamment par :

 François Le Harivel (1812-1859), homme politique français 
 Jean Le Harivel (1918-2006), agent britannique du service secret britannique Special Operations Executive 
 Famille Le Harivel de Gonneville, famille de la noblesse française subsistante :
 Marie Le Harivel de Gonneville (1827-1914), femme de lettres
 Jean Le Harivel de Gonneville (1923-), général
 Étienne Le Harivel de Gonneville, ambassadeur de France en Suède (2020)

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand